Шифровальщик:
 Радист-шифровальщик — связист, использующий для устной передачи данных код на основе естественных языков.
 Программа-шифровальщик — вредоносное программное обеспечение, предназначенное для вымогательства после шифрования файлов в системе.